Таматоа () — имя собственное; распространено в виде личного имени.
 Таматоа — династия правителей острова Раиатеа и королей Соединенного Королевства Раиатеа и Тахаа.
 Таматоа II (ум. 1803 год) — правитель острова Раиатеа из рода Таматоа.
 Таматоа III (1757—1831) — Король Раиатеа и Тахаа.
 Таматоа IV (1797—1857) — Король Раиатеа и Тахаа.
 Таматоа V (23 сентября 1842 — 30 сентября 1881) — Король Раиатеа и Тахаа.